es un personaje de ficción de la novela visual Tsukihime, posteriormente adaptada al manga y el anime. Es la hermana menor de Shiki y la jefa de la prestigiosa familia Tohno y una estudiante de la prestigiosa Academia privada Asagami Girls.

Historia 
Nacida en el seno de la prestigiosa familia Tohno, Akiha vivió una infancia protegida bajo la estricta supervisión de su padre Makihisa Tohno y rara vez se le permitió salir de la mansión para jugar. También sentía miedo de su hermano SHIKI, a pesar del hecho de que él nunca había hecho nada malo, ya que sentía que era diferente y que algo andaba mal con él. Cuando Shiki Nanaya fue adoptado en la familia, inicialmente le gustaba porque tenía el mismo nombre que su hermano. Un día, mientras ella tranquilamente esperó a que su tutor llegara, Shiki le tomó la mano, invitándola a jugar con él, SHIKI (hijo de Makihisa) e Hisui, los otros niños en la mansión. Gracias a Shiki ella fue capaz de experimentar alegrías de la infancia. Lamentablemente, poco después la sangre de su hermano biológico despertó su parte demonio, perdiendo el control de sí mismo. En ese estado intentó atacar a Akiha. Shiki saltó para protegerla, siendo herido por SHIKI (hijo de Makihisa). Shiki casi muere protegiendo a Akiha, pero ella hizo uso de las facultades de su no-sangre humana para darle la mitad de su vida para que así sobreviviera. Después del incidente, su verdadero hermano SHIKI (hijo de Makihisa) fue encerrado, para que nunca más pudiera lastimar a alguien y Akiha rompió todos los lazos con él. Desde entonces ha dicho que Shiki, su hermano adoptivo, es la única persona que alguna vez llamará su hermano.

Akiha intentó visitar Shiki en la casa de los Arima en varias ocasiones desde el principio, pero la presión de su padre y otros familiares, además de las visitas constantes de Shiki al hospital, impidieron el encuentro. El contacto se hizo casi imposible cuando a Akiha se la colocó en un internado y se vio obligada a vivir en el campus. Akiha también afirma que ella envió cartas a Shiki muchas veces, pero Shiki fue ordenado por Makihisa a nunca hablar con Akiha otra vez, y él nunca respondió a las cartas que ella le enviaba.

Tiempo después, Akiha y Hisui se enteraron que Kohaku era violada diariamente por Makihisa para mantener su sangre de demonio. Akiha decidió liberar a Kohaku de Makihisa para que viviera como una sirvienta normal. A la muerte de Makihisa, Akiha se convirtió en la jefa de la familia Tohno y, haciendo caso omiso de las protestas de los familiares, llamó Shiki para que volviera a vivir en la mansión de la familia con ella.

Perfil

Personalidad 
Akiha es muy protectora de su hermano. Ella está empeñada en saber lo que hace con su tiempo, y sospecha mucho de lo que hace por la noche, y se pone muy celosa cuando está con otras chicas. A pesar de su mal humor general, realmente es una niña dulce en el corazón.

Su padre comentó en su diario que la sangre de Akiha Tohno era de los más débiles, y que podía vivir como un ser humano normal si ella lo deseaba. Sin embargo, debido al incidente sucedido hace 8 años, necesita el doble de calor de una persona promedio para mantenerse sana. Puede tomar este calor a través de varios medios, incluso simplemente absorbiendo su calor corporal a través del contacto, pero el método más eficiente es beber sangre fresca (como se ve cuando chupa la sangre de Kohaku en una escena del juego y el anime).

Aunque trata de ocultarlo, Akiha llamó a su hermano de vuelta, porque realmente lo ama y quería estar cerca de él. Ella es increíblemente tímida sobre sus sentimientos, incluso actuando en completa contradicción con ellos en algunas ocasiones. Pero para ella, Shiki es la persona más importante del mundo.

Apariencia 
Akiha tiene el cabello largo y negro (que se convierte en rojo cuando entra en su forma "Crimson Red Vermillion" en español "Bermellón rojo carmesí"), decorado con una diadema blanca. Durante la escuela lleva el uniforme estándar de la academia Asagami. Sus ropas casuales consisten en una camisa blanca con una cinta roja en la corbata y una falda roja larga.

Otras versiones

Kagetsu Tohya 
Ella permanece como un personaje de apoyo la mayoría del juego, aunque es la protagonista de una historia, que es la continuación del verdadero final de Akiha en Tsukihime. En este juego se deja en claro que se encuentra acomplejada por su pecho plano, lo que se usa en algunas escenas de comedia.

Melty Blood 
Existen tres versiones hipotéticas de Akiha en la saga Melty Blood. La primera es su apariencia normal, la segunda es su versión Crimson Red Vermilion, y la tercera es ella con su traje escolar.

Carnival Phantasm 
Akiha protagoniza algunos episodios del anime de comedia Carnival Phantasm. Su personalidad tsundere es exagerada y su cabello se vuelve rojo si está enojada o excitada. Ella también es una pervertida encubierta y se convierte en una persona violenta cada vez que Shiki comenta que ella tiene un pecho plano.

Referencias 
 TYPE-MOON Wiki - Akiha Tohno (en español)
 Personajes en el artículo de Tsukihime (en español)
 Lista de personajes de Tsukihime en Wikipedia en inglés (en inglés)
 Historia del anime Tsukihime
 novela visual de Tsukihime
 Rutas del juego en GameFAQs (FAQ) (en inglés)

Personajes de Tsukihime
Personajes vampiro
Empresarios ficticios
Híbridos de ficción
Demonios ficticios